Шахиновићи могу бити:

 Шахиновићи (Челинац), насељено мјесто у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Шахиновићи (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ